Республиканская гвардия () — элитное военное формирование йеменской армии, предназначенное для защиты правительства Йемена от внутренних и внешних угроз. В настоящее время находится под командованием сына бывшего президента страны Али Абдаллы Салеха Ахмеда Салеха. Приняла участие в Революции 2011 года, сражаясь на стороне правительства Салеха. Считалась основой режима, так как солдаты были лучше вооружены и подготовлены.

Состав 
Республиканская гвардия состоит из 20 бригад:

 1-я бригада (Специальной гвардии)
 1-й Артиллерийская бригада
 2-я пехотная бригада (горы)
 3-я пехотная бригада (горы)
 3-я бронетанковая бригада
 4-й бригада
 7-я пехотная бригада
 9 Механизированная пехотная бригада
 14-я бронетанковая бригада
 22-я бронетанковая бригада
 26 бригада
 33-я бронетанковая бригада
 55 бригада
 61 бригада
 62-я пехотная бригада (горы)
 63 Механизированная пехотная бригада
 72-я пехотная бригада
 83 бригада
 101-я пехотная бригада (горы)
 102-я пехотная бригада (горы)

Примечания 

Йемен
Вооружённые силы Йемена